Toto je seznam obcí na Réunionu (součást Zámořské Francie), jichž je celkem 24:

Reference 

Sídla na Réunionu
Réunion
Obce na Réunionu